Drever est un nom donné à la race de chien de type basset suédois

Drever est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1970), sculpteur canadien
Deborah Drever (née en 1988), femme politique canadienne en Alberta
 (1910-1996), communiste et volontaire écossais
 (né en 1978), musicien folk écosse
, guitariste et auteur compositeur écossais
 (né en 2003), acteur enfant canadien
Ronald Drever (1931-2017), physicien expérimental écossais

Voir aussi
 (1999-2009), cheval de course en Angleterre

Homonymie de patronyme